Kleiner See ist der Name folgender Seen:

in Deutschland: 

 Kleiner See (Blankenhof) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Kleiner See (Koblentz) im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Großer See (Langenburg), See im Einzugsgebiet der Stechbergklinge bei Nesselbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kleiner See (Lindau) zwischen der Insel Lindau und dem Festland
 Kleiner See, Namensvariante für Schwarzer See (Sagsdorf) im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kleiner See, Namensvariante für Kleiner Müllroser See im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Kleiner See, Bucht der Wakenitz in Lübeck

in Österreich:
 Kleiner See, Namensvariante für Techelsberger Kleinsee, Kärnten